Příjmení Blažíček má více osob: 
 Martin Blažíček (* 1976) – český filmař a pedagog
 Oldřich Blažíček (1887–1953) – český akademický malíř
 Oldřich J. Blažíček (1914–1985) – český historik umění
 Přemysl Blažíček (1932–2002) – český literární historik a kritik